Ясиново — название населённых пунктов:
 
 Ясиново — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана (Россия).
 Ясиново — село в Подольском районе Одесской области Украины.

См. также 
 Ясеново